Marcella (voornaam), een vrouwelijke voornaam
 Marcella (patriciërsgeslacht), een patriciaatsfamilie
 Marcella (heilige), een heilige Romeinse kloosterstichtster
 Marcella (vlindergeslacht), een vlindergeslacht
 Marcella (The Beach Boys), een single uit 1972 van de Amerikaanse band The Beach Boys
 Marcella (televisieserie), een Britse misdaadserie uit 2016